Die Abkürzung TFI steht für:

 Office of Terrorism and Financial Intelligence, Büro des Nachrichtendienstes für Terrorismus und Finanzen in den USA
 Textiles & Flooring Institute GmbH, Deutsches Teppich-Forschungsinstitut
 Tofin, ISO 639-3-Code der Kwa-Sprachen
 Tufi, IATA-Code des Flughafens in Papua-Neuguinea
 Test de français international Sprachtest: Französisch bei Nichtmuttersprachler

Siehe auch:
 TF1 (die 1 wird im Logo des Senders in römischen Zeichen als I geschrieben)

TFI